Het tennistoernooi van Wimbledon in 1988 bij de mannen werd voor de 102e keer gehouden van maandag 20 juni tot en met maandag 4 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Zweed Stefan Edberg won voor het eerst het toernooi door in de finale de West-Duitser Boris Becker met 4-6, 7-6, 6-4 en 6-2 te verslaan. Vanwege regenonderbrekingen op zondag 3 juli, eindigde de mannenenkelspelfinale op maandag 4 juli.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1988